Nogometno društvo "Gorica" (ND Gorica; Gorica Nova Gorica; Gorica) je nogometni klub iz Nove Gorice, Goriška regija, Republika Slovenija.  
U sezoni 2020./21. "Gorica" je član "Prve slovenske lige".

O klubu 
Prvi nogometni klub Slovenaca u Goriškoj je bio srednjoškolski klub "Jugoslavija" iz Gorice.  
Pariškim ugovorom iz 1947. godine, između Italije i Jugoslavije je dogovoreno novo razgraničenje, te je Goriška podijeljena između dvije zemlje. Veći dio grada Gorica (tal. Gorizia) je pripao Italija, a manji (pretežno predgrađa) je pripao Jugoslaviji, te se tu sljedećih godina počeo razvijati novi grad - Nova Gorica.  
Povijest kluba počinje 1947. godine kao FD "Gorica" (Fizkulturno društvo "Gorica") sa sjedištem u mjestu Šempeter pri Gorici spajanjem tri kluba TD "Gorica" iz Šempetera pri Gorici, TVD "Partizan" iz Bilja te NK "Adrija" iz Mirna. Klub se 1948. preimenuje u ŠD "Gorica", a već 1949. godine u SŠD "Železničar" Nova Gorica. Idući nazivi kluba su ŽNK "Nova Gorica" (1955. – 1961.) te 'NK "Gorica" (1961. – 1963.).  
Klub se konačno 1963. seli u samu Novu Goricu na novoizgrađeni stadion. Dolazi do spajanja s lokalnim klubom "Balkan" (ranije poznati kao "Volga") iz Solkana, te klub djeluje pod imenom NK "Nova Gorica". 1971. godine sponzor postaje tvrtka "Vozila Gorica", te klub djeluje pod imenom NK "Vozila" do 1991. godine.  Za vrijeme socijalističke Jugoslavije, klub se pretežno natjecao u "Slovenskoj republičkoj ligi" ("Slovenska zonska liga", "Slovenska republička liga - Zapad", "2. slovenska liga"). U sezoni 1955./56. klub se natjecao "I. zoni" (bivša Hrvatsko-slovenska liga"), ligi drugog stupnja prvenstva Jugoslavije. Klub se također u razdoblju 1947. do 1991. godine ligaški natjecao u "Ligi Slobodnog teritorija Trsta", "Primorskoj ligi", "Ljubljansko-primorskoj ligi", "Slovenskoj regionalnoj ligi - Zapad" (Zapadna zonska liga), "Sjevernoprimorskoj ligi".  
Od 1991. godine, osamostaljenjem Slovenije, klub postaje članom novoformirane "1. slovenske lige". U sezoni 1991./92. nastupaju pod imenom "SOAP Gorica" (nakratko u jesen 1991. godine kao NK "Gorica"), u sezoni 1992./93. ponovno kao NK "Gorica"', a od sezone 1993./94. kao NK "Hit Gorica" (također navedeno i kao "HiT"). Od 2002. godine klub djeluje pod nazivom Nogometno društvo "Gorica" (ND Gorica, ali između sezona 2004./05. i 2001./12. i kao "Hit Gorica", po sponzoru).  
Od osamostaljenja Slovenije ND "Gorica" je jedan od najuspješnijih slovenskih klubova, igravši sve sezone "1. slovenske lige", osim u sezoni 2019./20. kad su bili članovi "2. slovenske lige" (stanje sa sezonom 2020./21.). Do 2020. godine ND "Gorica" je četiri puta bila prvak Slovenije (posljednji put 2005./06.), te osvojila tri kupa (posljednji put u sezoni 2013./14.).  
Klub je također nastupao i u UEFA-inim natjecanjima: "Lig prvaka", "kupu UEFA" (kasnije "Europska liga") te "Intertoto kupu". 

 Nazivi kluba  

 Stadion 
Klub nastupa na stadionu Športni park "Nova Gorica"'', izgrađenom 1963. godine, koji je potom nekoliko puta renoviran.

Uspjesi

nakon 1991. 
 1. slovenska liga 
 prvak: 1995./96., 2003./04., 2004./05., 2005./06. 
 doprvak: 1998./99., 1999./2000., 2006./07., 2008./09., 2016./17. 
 trećeplasirani: 1994./95. 1996./97. 1997./98., 2007./08., 2009./10. 

 2. slovenska liga 
 drugoplasirani: 2019./20. 

 Kup Slovenije 
 pobjednik: 2000./01., 2001./02., 2013./14. 
 finalist: 2004./05. 

 Superkup Slovenije 
 pobjednik: 1996. 
 finalist: 2014.

do 1991. 
 Republička liga Slovenije 
 doprvak: 1968./69. 
 trećeplasirani: 1988./89. 

 Republička liga Slovenije - Zapad 
 prvak: 1954./55. 
 doprvak: 1953./54. 
 trećeplasirani: 1952./53. 

 2. slovenska republička liga 
 prvak: 1948./49. 

 Slovenska regionalna liga - Zapad 
 prvak: 1973./74., 1982./83.  

 Primorska liga 
 prvak: 1952., 1958./59.  

 Republički kup Slovenije 
 finalist: 1958.

Pregled plasmana

Poznati igrači 
  Enes Demirović 
  Miran Burgić
  Primož Gliha

Poznati treneri 
  Srečko Katanec

Unutarnje poveznice  
 Nova Gorica

Vanjske poveznice 
  nd-gorica.com, službena stranica 
  prvaliga.si, GORICA (1. SNL) 
  nzs.si, GORICA (2. SNL) 
  nzs.si, GORICA (Pokal Slovenije) 
  int.soccerway.com, ND Gorica 
  uefa.com, ND Gorica 
  globalsportsarchive.com, ND Gorica

Izvori 
 
  ''50 let NK HiT Gorica (1947 - 1997), (bilten) 
  nd-gorica.com, OBDOBJE: 1947-1963, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, OBDOBJE: 1963-1980, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, OBDOBJE: 1980-1991, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, STATISTIKA: 1947 - 1991, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, 1. SNL 1991-2018, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, Evropski pokali, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, Lovorike, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, VSI STRELCI ND GORICA V 1. SNL 1991 - 2018, pristupljeno 19. studenog 2020.  
  nd-gorica.com, VSI IGRALCI ND GORICA V 1. SNL 1991 - 2018, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, Osebnosti 1947-1991, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, Vsi trenerji ND Gorica, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  nd-gorica.com, STADION V ŠPORTNEM PARKU, pristupljeno 19. studenog 2020.  
  nd-gorica.com, Osebna izkaznica, pristupljeno 19. studenog 2020.   
  nd-gorica.com, PUBLIKACIJE ND GORICA, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  worldfootball.net, ND Gorica, pristupljeno 19. studenog 2020.  
  futbolas.lietuvai.lt, ND Gorica, pristupljeno 19. studenog 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, ND Gorica, wayback arhiva 
  foot.dk, ND Gorica , pristupljeno 19. studenog 2020.  
  

Slovenski nogometni klubovi